Darren William Veitch, né le  à  Saskatoon au Canada, est un joueur professionnel de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey.

Carrière 
Choisi à la  de la draft 1980 par les Capitals de Washington de la LNH, Darren Veitch jouera aussi pour les Red Wings de Détroit avant de terminer sa carrière LNH en 1991 aux Maple Leafs de Toronto.

Il marquera 257 points en 511 matchs de LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1976-1977 ||Pats de Regina || LHOC ||1||0||0||0||0|| || || || ||  
|-
|1977-1978 ||Pats de Regina ||LHOC ||71||13||32||45||135||9||0||2||2||4
|-
|1978-1979 ||Pats de Regina ||LHOu||51||11||36||47||80|| || || || ||  
|-
|1979-1980 || Pats de Regina ||LHOu||71||29||93||122||118||18||13||18||31||13
|-
|1980-1981 ||Bears de Hershey || LAH ||26||6||22||28||12||10||6||3||9||15
|-
|1980-1981||Capitals de Washington || LNH ||59||4||21||25||46|| || || || ||  
|-
|1981-1982 ||Bears de Hershey ||LAH ||10||5||10||15||16|| || || || ||  
|-
|1981-1982||Capitals de Washington ||LNH||67||9||44||53||54|| || || || ||  
|-
|1982-1983 ||Bears de Hershey ||LAH ||5||0||1||1||2|| || || || ||  
|-
|1982-1983||Capitals de Washington ||LNH||10||0||8||8||0|| || || || ||  
|-
|1983-1984 ||Bears de Hershey ||LAH ||11||1||6||7||4|| || || || ||  
|-
|1983-1984||Capitals de Washington ||LNH||46||6||18||24||17||5||0||1||1||15
|-
|1984-1985||Capitals de Washington ||LNH||75||3||18||21||37||5||0||1||1||4
|-
|1985-1986||Capitals de Washington ||LNH||62||3||9||12||27|| || || || ||  
|-
|1985-1986||Red Wings de Détroit ||LNH||13||0||5||5||2|| || || || ||  
|-
|1986-1987||Red Wings de Détroit ||LNH||77||13||45||58||52||12||3||4||7||8
|-
|1987-1988||Red Wings de Détroit ||LNH||63||7||33||40||45||11||1||5||6||6
|-
|1988-1989 ||Saints de Newmarket ||LAH ||33||5||19||24||29||5||0||4||4||4
|-
|1988-1989||Maple Leafs de Toronto ||LNH||37||3||7||10||16|| || || || ||  
|-
|1989-1990 ||Saints de Newmarket||LAH ||78||13||54||67||30|| || || || ||  
|-
|1990-1991 ||Rivermen de Peoria || LIH ||18||2||14||16||10||19||4||12||16||10
|-
|1990-1991 ||Saints de Newmarket ||LAH ||56||7||28||35||26|| || || || ||  
|-
|1990-1991||Maple Leafs de Toronto ||LNH||2||0||1||1||0|| || || || ||  
|-
|1991-1992 ||EV Landshut || DEL ||14||2||4||6||4|| || || || ||  
|-
|1991-1992 ||Hawks de Moncton ||LAH ||61||6||23||29||47||11||0||6||6||2
|-
|1992-1993 ||Rivermen de Peoria ||LIH ||79||12||37||49||16||4||2||0||2||4
|-
|1993-1994 ||Rivermen de Peoria ||LIH ||76||21||54||75||16||6||1||1||2||0
|-
|1994-1995 ||Rivermen de Peoria ||LIH ||75||8||42||50||42||9||0||2||2||8
|-
| rowspan="2"|1995-1996 ||Rivermen de Peoria ||LIH ||15||1||9||10||8|| || || || ||  
|-
||Roadrunners de Phoenix ||LIH ||43||1||15||16||12||1||0||0||0||0
|-
|1997-1998 ||Mustangs de Phoenix || WCHL ||59||6||31||37||40||9||3||6||9||12
|-
|1998-1999 ||Mustangs de Phoenix ||WCHL||52||3||29||32||46||3||0||1||1||2

|511||48||209||257||296||33||4||11||15||33

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en avril 1960
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Saints de Newmarket
Joueur des Rivermen de Peoria (LIH)
Joueur des Hawks de Moncton
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Mustangs de Phoenix
Gagnant du trophée Larry-D.-Gordon
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Saskatoon